What Am I Gonna Do About You — одиннадцатый студийный альбом американской кантри-певицы Рибы Макинтайр, изданный 2 сентября 1986 года на студии MCA Nashville. Альбом стал вторым в карьере певицы, достигшим № 1 в кантри хит-параде Top Country Albums. Альбом был номинирован на премию Country Music Association Awards в категории Album of the Year. Тираж альбома превысил 0,5 млн копий и он получил золотой статус RIAA.

История 
С альбома вышло три сингла: «What Am I Gonna Do About You», «Let the Music Lift You Up» и «One Promise Too Late», которые соответственно достигли #1, #4 и #1 в кантри-чарте Billboard Hot Country Songs, став для певицы её 7-м и 8-м хитами, возглавившими этот хит-парад кантри-музыки.
Альбом What Am I Gonna Do About You стал 2-м для певицы диском на первом месте в кантри-чарте США (после альбома Whoever's in New England) и он лидировал 3 недели подряд в кантри-чарте Top Country Albums.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы Рибы Макинтайр
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы MCA Records
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums